Olho (ciclone)
Ou ainda:
Arena da Paz - estádio brasileiro apelidado de "Olho do Furacão"
Corpo e Alma (álbum de Simone) - canção de Simone

Desambiguação